Hippocratea är ett släkte av benvedsväxter. Hippocratea ingår i familjen Celastraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Hippocratea